Plaats in Indonesië
 Wangkelang (Kandangserang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Wangkelang (Cingambul), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
 Wangkelang (Lemahabang), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java